Salvare la faccia  – film del 1969 diretto da Rossano Brazzi
 Salvare la faccia  – film del 2004 diretto da Alice Wu